Куитлавак има више значења:

 Куитлавак, Километро 217 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Куитлавак, Лоте 12 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Куитлавак, Лоте 4 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Куитлавак, Лоте 45 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Куитлавак, Ла Круз (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куитлавак, Ла Круз Вијеха (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куитлавак (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Куитлавак (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куитлавак (Куитлавак, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куитлавак, Санта Хертрудис (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику